Ісмаїл — біблійський пророк
 Ісмаїл — присілок, Марі-Турецький район, Марій Ел, Росія

Див. також 
 Ізмаїл
 Ісмаїлово